Инвагинация (от  — «в, внутрь» и  — «ножны, оболочка»):

 Инвагинация в эмбриологии — впячивание, один из способов гаструляции, при котором часть стенки зародыша вворачивается в его полость и образует внутренний листок — первичную энтодерму.
 Инвагинация кишечника — форма непроходимости кишечника, при которой участок кишки внедряется обычно в нижележащий участок, вызывая закупорку просвета кишки.